Puchar Świata w biathlonie 2008/2009 to 32. edycja Pucharu Świata w historii tej dyscypliny sportowej. Cykl rozpoczął bieg indywidualny mężczyzn w szwedzkim Östersund 3 grudnia 2008, zaś zakończył bieg masowy w Chanty-Mansyjsku w Rosji 29 marca. Najważniejszą imprezą sezonu były Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2009, które po raz pierwszy zostały rozegrane na kontynencie azjatyckim, a dokładniej w południowokoreańskim mieście Pjongczang. Ostateczny kalendarz został zatwierdzony 19 czerwca 2008 w Salzburgu w Austrii.

Kryształowej kuli, zdobytej w poprzednim sezonie, bronił Norweg Ole Einar Bjørndalen, wśród panów, oraz Niemka Magdalena Neuner.

Klasyfikacje generalną mężczyzn, po raz szósty w karierze i po raz drugi z rzędu, wygrał reprezentant Norwegii Ole Einar Bjørndalen. Najbardziej utytułowany biathlonista wszech czasów zgromadził 1080 punktów i o 210 wyprzedził Polaka Tomasza Sikorę oraz o 236 swojego rodaka Emila Hegle Svendsena. Bjørndalen wygrał także klasyfikacje sprintu i biegu pościgowego, oraz wspólnie z kolegami zwyciężył w Pucharze Narodów. W klasyfikacji biegu masowego najlepszy okazał się młody Austriak Dominik Landertinger, zaś w biegu indywidualnym wygrał Niemiec Michael Greis. W rywalizacji najlepsi okazali się po raz pierwszy w historii Austriacy.

Wśród pań swoje debiutanckie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata odniosła Helena Jonsson. Szwedka zgromadziła tyle samo punktów co Kati Wilhelm, jednak po anulowaniu wyników zdyskwalifikowanych zawodniczek uznano jej więcej zwycięstw, dzięki czemu wywalczyła kryształową kulę. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła Norweżka Tora Berger. Do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Jonsson „dorzuciła” także zwycięstwo w klasyfikacji biegu pościgowego oraz sprintu. Pozostałe klasyfikacje „padły” łupem Niemek, Kati Wilhelm wygrała w biegu pościgowym zaś Magdalena Neuner zwyciężyła w biegu indywidualnym. Klasyfikacje drużynowe wygrały reprezentantki Niemiec.

Liderzy

Mężczyźni

Kobiety

Kalendarz Pucharu Świata 

W porównaniu do poprzedniego sezonu biathloniści ani razu nie zagościli w Finlandii. Zawody w Kontiolahti, które otwierały sezon 2007/2008, zastąpione zostały startami w Östersund. Poza tym poprzez przebudowę stadionu w Oslo/Holmenkollen związaną z Mistrzostwami Świata w Narciarstwie Klasycznym, które odbędą się tam w 2011, zawodnicy zamiast do stolicy Norwegii zawitali do Trondheim. W kalendarzu Pucharu Świata nastąpiła jeszcze jedna zmiana. Zawody w Vancouver, będące próbą przed olimpijską zastąpiły starty w Pjongczangu.

Według pierwszych ustaleń, w połowie grudnia miały odbyć się starty w słoweńskiej Pokljuce. Jednak przebudowa stadionu nie zakończy się przed planowanym terminem, przez co postanowiono przenieść zawody do Hochfilzen. Rozważano również aby Puchar Świata przenieść do słowackiego Osrblie, ale również tam prace remontowe zostaną zakończone znacznie później. W tym wypadku biathloniści dwukrotnie gościli w Hochfilzen.

Zawody Pucharu Świata zostały rozegrane w siedmiu państwach i ośmiu miastach, na dwóch kontynentach, europejskim oraz w Ameryce Północnej, nie licząc Mistrzostw Świata, które rozegrane zostały w Azji. Najczęściej biathloniści gościli w Niemczech oraz w Austrii.

Terminy 

  Östersund (3 – 7 grudnia 2008),
  Hochfilzen (12 – 14 grudnia 2008),
  Pokljuka  Hochfilzen (18 – 21 grudnia 2008),
  Oberhof (7 – 11 stycznia 2009),
  Ruhpolding (14 – 18 stycznia 2009),
  Antholz (22 – 25 stycznia 2009),
  Mistrzostwa Świata – Pjongczang (14 – 22 lutego 2009),
  Whistler (11 – 15 marca 2009),
  Trondheim (19 – 22 marca 2009),
  Chanty-Mansyjsk (26 – 29 marca 2009),

Kongres w Pradze 
W dniach 4–7 września w czeskiej Pradze odbył się kongres Międzynarodowej Unii Biathlonu. Podczas zjazdu podjęto kilka znaczących decyzji, wprowadzających zmiany w zawodach Pucharu Świata

Nagrody pieniężne oraz punktacja 
Podczas zjazdu kongres postanowił zwiększyć liczbę zawodników, którzy będą dostawali nagrody pieniężne. Dotychczas honorowanych było najlepszych ośmiu zawodników. Od początku nowego sezonu, najlepszych dziesięciu zawodników w Biegu Indywidualnym, Sprincie, Biegu Pościgowym oraz Biegu Masowym będzie dostawać premię pieniężną.

Innym równie ważnym założeniem kongresu jest zwiększenie liczby punktujących zawodników. Do tej pory punkty otrzymywała najlepsza trzydziestka, zaś od nowego sezonu liczba ta zostanie powiększona do 40 zawodników. Zwycięzca będzie otrzymywał 60 punktów, drugi zawodnik 54, trzeci 48. Dzięki temu zwiększyła się różnica punktowa pomiędzy pierwszym a drugim biathlonistą na mecie, co ma spowodować wzrost rywalizacji. Poza tym ostatni zawodnik biegu masowego otrzyma 11 punktów, ponieważ są ograniczenia co do liczby startujących tam zawodników.

Nowa punktacja

Zmniejszenie liczby zawodników 
71,7% członków głosowało przeciwko zmniejszeniu liczby zawodników startujących w zawodach Pucharu Świata, pomimo wcześniejszej tezy prezydenta IBU Andreas Bessberg, oznaczającej, że aprobata dla zmniejszenia liczby zawodników jest konieczna dla dobrej przyszłości biathlonu. Przeciwko ograniczeniom głosowały głównie mniejsze organizacje narodowe, które miały obawy co do swojej przyszłości. Głosowanie dotyczyło startów w sprincie oraz biegu indywidualnym, gdzie występowało 130 sportowców. Zmniejszenie liczby zawodników miało zwiększyć atrakcyjność oraz sprawić, że w relacjach telewizyjnych pokazywani byliby także słabsi biathloniści.

Pozostałe założenia 
 Ruhpolding oraz Nové Město na Moravě wybrano na organizatorów Mistrzostw Świata w 2012 2013.
 Puchar Europy został przemianowany na Puchar IBU.
 O udziale sztafet mieszanych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich ma zadecydować MKOL w 2011 r.
 Zasady antydopingowe zostały dostosowane do zasad MKOL-u oraz Światowej Agencji Antydopingowej
 W Mistrzostwach Europy będą mogli startować tylko biathloniści mający mniej niż 26 lat.

Składy

Wyniki szczegółowe zawodów

Puchar Świata w Östersund 

Klasyfikacja generalna po startach w Östersund:

Puchar Świata w Hochfilzen 

Klasyfikacja generalna po startach w Hochfilzen:

Puchar Świata w Pokljuka/Hochfilzen 

Klasyfikacja generalna po startach w Hochfilzen:

Puchar Świata w Oberhofie 

Klasyfikacja generalna po startach w Oberhofie:

Puchar Świata w Ruhpolding 

Klasyfikacja generalna po startach w Ruhpolding:

Puchar Świata w Antholz 

Klasyfikacja generalna po startach w Antholz:

Mistrzostwa Świata w P'yŏngch'ang 

Klasyfikacja generalna po startach w P'yŏngch'ang:

Puchar Świata w Vancouver 

Klasyfikacja generalna po startach w Vancouver:

Puchar Świata w Trondheim 

Klasyfikacja generalna po startach w Trondheim:

Puchar Świata w Chanty-Mansyjsku 

Klasyfikacja generalna po startach w Chanty-Mansyjsku:

Wyniki zbiorcze zwycięzców

Mężczyźni

Kobiety

Sztafety mieszane

Wyniki Polaków

Indywidualnie

Drużynowo

Klasyfikacje

Klasyfikacje Mężczyzn

Klasyfikacje Kobiet

Bieg indywidualny

Sprinty

Biegi na dochodzenie

Biegi masowe 
{|border="0" cellpadding="2"
|- valign="top"
|

|
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|-
! # !! Zawodniczka !! OBE !! ANT !! MŚ !! TRO !! KHA !! Razem
|-
|    || align=left|  Helena Jonsson || bgcolor=CC9966 | 48 || bgcolor=gold | 60 ||bgcolor=CC9966 | 48  || 29 ||bgcolor=silver | 54  || 210
|-
| 2 || align=left|  Kati Wilhelm || bgcolor=gold | 60 ||bgcolor=CC9966 | 48 || 11 || 40 || 38 || 186
|-
| 3 || align=left|  Simone Hauswald || 31 || 24 || 29 ||bgcolor=silver | 54 ||bgcolor=gold | 60  || 174
|-
| 4 || align=left|  Olga Zajcewa || 26 || 36 ||bgcolor=gold | 60  || 32 || 34 || 162
|-
| 5 || align=left|  Andrea Henkel || 29 || 40 || 40 || 25 ||bgcolor=CC9966 | 48  || 157
|-
| 6 || align=left|  Tora Berger || 32 || – || 26 ||bgcolor=gold | 60 || 28 || 146
|-
| 7 || align=left|  Darja Domraczewa || 0 || 22 || 38 || 43 || 43 || 146
|-
| 8 || align=left|  Magdalena Neuner || 43 || 38 || 36 || 27 || 29 || 146
|-
| 9 || align=left|  Kaisa Mäkäräinen || 38 || bgcolor=silver | 54 || 24 || 20 || 24 || 140
|-
| 10 || align=left|  Olga Miedwiedcewa || bgcolor=silver | 54 || – || 32 || 18 || 36 || 140''
|-
| 11 || align=left|  Marie-Laure Brunet || 34 || 30 || 34 || 34 || 17 || 132|-
| 12 || align=left|  Anna Carin Zidek || – || 43 || 21 || 22 || 31 || 117|-
| 13 || align=left|  Anastasija Kuźmina || – || – ||bgcolor=silver | 54 || 36 || 25 || 115|-
| 14 || align=left|  Wałentyna Semerenko || 19 || 31 || 25 || 12 || 40 || 115|-
| 15 || align=left|  Anna Bułygina || – || 23 || 18 || 38 || 32 || 111|-
| 16 || align=left|  Martina Beck || – || 29 || 30 || 21 || 30 || 110|-
| 17 || align=left|  Wita Semerenko || 20 || 20 || 43 || 17 || 23 || 106|-
| 18 || align=left|  Éva Tófalvi || 25 || 26 || 27 || 23 || 16 || 101|-
| 19 || align=left|  Natalia Lewczenkowa || 36 || 28 || 16 || 15 || 11 || 95|-
| 20 || align=left|  Sandrine Bailly || – || – || 14 ||bgcolor=CC9966 | 48 || 21 || 83|-
| 21 || align=left|  Julie Bonnevie-Svendsen || – || 32 || – || 24 || 26 || 82|-
| 22 || align=left|  Swietłana Slepcowa || 40 || – || 22 || – || 19 || 81|-
| 23 || align=left|  Michela Ponza || 15 || 18 || – || 16 || 27 || 76|-
| 24 || align=left|  Sylvie Becaert || – || 27 || – || 26 || 22 || 75|-
| 25 || align=left|  Liu Xianying || 17 || 21 || 23 || 14 || – || 75|-
| 26 || align=left|  Teja Gregorin || – || – || 28 || 28 || 15 || 71|-
| 27 || align=left|  Ann Kristin Flatland || 30 || 34 || – || – || – || 64|-
| 28 || align=left|  Andreja Mali || 16 || 14 || – || 13 || 14 || 57|-
| 29 || align=left|  Magdalena Gwizdoń || 23 || – || – || 19 || 13 || 55|-
| 30 || align=left|  Marie Dorin || – || – || –  || 31 || 20 || 51|}
|}

 Sztafety 

 Statystyki Pierwsze zwycięstwo w zawodach PŚ Wang Chunli (CHN), 25 lat, w jej trzecim sezonie startów – sprint w Östersund, jednocześnie jej pierwsze podium
 Simone Hauswald (GER), 29, w jej dziewiątym sezonie startów – sprint w Hochfilzen, pierwsze podium zanotowała podczas biegu pościgowego w Anterslevie w sezonie 2004/2005
 Éva Tófalvi (ROU), 30, w jej trzynastym sezonie startów – bieg indywidualny w Hochfilzen, jednocześnie jej pierwsze podium, zwycięstwo przyznano jej po dyskwalifikacji Jekateriny Juriewej
 Anna Bułygina (RUS), 25, w jej trzecim sezonie – bieg pościgowy w Anterselvie, jednocześnie jej pierwsze podium
 Christoph Stephan (GER), 23, w jego czwartym sezonie – bieg masowy w Anterselvie, jednocześnie jego pierwsze podium
 Dominik Landertinger (AUT), 20, w jego drugim sezonie – bieg masowy w P’yŏngch’ang, pierwsze podium zanotował podczas sprintu w Ruhpolding
 Vincent Jay (FRA), 23, w jego czwartym sezonie – bieg indywidualny w Whistler, jednocześnie jego pierwsze podium
 Arnd Peiffer (GER), 22, w jego pierwszym sezonie – sprint w Chanty-Mansyjsku, jednocześnie jego pierwsze podium
 Tina Bachmann (GER), 22, w jej pierwszym sezonie – sprint w Chanty-Mansyjsku, jednocześnie jej pierwsze podium
 Simon Eder (AUT), 25, w jego szóstym sezonie – bieg masowy w Chanty-Mansyjsku, pierwsze podium zanotował w Anterselvie w biegu pościgowymPierwszy raz na podium Wita Semerenko (UKR), 22, w jej trzecim sezonie – 2 miejsce w sprincie w Hochfilzen
 Darja Domraczewa (BLR), 22, w jej trzecim sezonie – 3 miejsce podczas sprintu w Ruhpolding
 Jakov Fak (CRO), 21, w jego trzecim sezonie – 3 miejsce podczas biegu indywidualnego w P’yŏngch’ang
 Teja Gregorin (SLO), 28, w jej szóstym sezonie – 2 miejsce podczas biegu indywidualnego w P’yŏngch’ang
 Anastasija Kuźmina (SVK), 24, w jej drugim sezonie – 2 miejsce podczas biegu masowego w P’yŏngch’ang
 Daniel Böhm (GER), 22, w jego pierwszym sezonie – 2 miejsce podczas biegu indywidualnego w Whistler
 Jeremy Teela (USA), 32, w jego trzynastym sezoni – 3 miejsce podczas biegu indywidualnego w Whistler
 Marie-Laure Brunet (FRA), 20, w jej drugim sezonie – 3 miejsce podczas biegu pościgowego w Trondheim
 Marie Dorin (FRA), 22, w jej drugim sezonie – 3 miejsce podczas biegu pościgowego w Chanty-MansyjskuZwycięzcy zawodów Pucharu Świata'''
 Ole Einar Bjørndalen (NOR), 7 (88)
 Emil Hegle Svendsen (NOR), 5 (11)
 Helena Jonsson (SWE), 4 (5)
 Kati Wilhelm (GER), 3 (21)
 Magdalena Neuner (GER), 3 (14)
 Simone Hauswald (GER), 3 (3)
 Andrea Henkel (GER), 2 (16)
 Martina Beck (GER), 2 (14)
 Michael Greis (GER), 2 (11)
 Olga Zajcewa (RUS), 2 (8)
 Lars Berger (NOR), 2 (5)
 Maksim Czudow (RUS), 2 (4)
 Tora Berger (NOR), 2 (4)
 Tomasz Sikora (POL), 1 (5)
 Swietłana Slepcowa (RUS), 1 (4)
 Christoph Sumann (AUT), 1 (4)
 Björn Ferry (SWE), 1 (2)
 Wang Chunli (CHN), 1 (1)
 Éva Tófalvi (ROU), 1 (1)
 Anna Bułygina (RUS), 1 (1)
 Christoph Stephan (GER), 1 (1)
 Dominik Landertinger (AUT), 1 (1)
 Vincent Jay (FRA), 1 (1)
 Arnd Peiffer (GER), 1 (1)
 Tina Bachmann (GER), 1 (1)
 Simon Eder (AUT), 1 (1)

Miejsca na podium

Przypisy 

!